Список організацій, що встановлюють і фіксують мовні стандарти.

Природні мови

Штучні мови 

 
Списки організацій
Стандартизація